Хотня — название населённых пунктов в России:

 Хотня — деревня в Дятьковском районе Брянской области.
 Хотня — село в Арском районе Татарстана.